Klada je lahko:
 klada, kaznovalna priprava
 Klada, Senj (Hrvaška)
 Klada, Škofljica (Slovenija)